HOCI steht als Abkürzung für:
 Hamburg Obsession Compulsion Inventory, siehe Hamburger Zwangsinventar
 Hope for African Children Initiative

Abkürzung